Œil-de-faucon peut faire référence à :

Personnages de fiction 
  alias Œil-de-Faucon alias Bas-de-Cuir, un protagoniste des Histoires de Bas-de-Cuir de James Fenimore Cooper
 Clint Barton alias Œil-de-faucon et Kate Bishop alias Œil-de-faucon sont deux archers appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Œil-de-faucon, un personnage du manga One Piece.

Divers
 Œil-de-faucon, pierre semi-précieuse bleue ressemblant à l'œil de tigre.

Articles connexes 
 Œil Oudjat : les égyptologues considèrent généralement que la figuration de l'œil Oudjat est un hybride d'œil humain et d'œil de faucon